De Boom (Amsterdam), een kerk in Amsterdam
 De Boom (Leusden), een landgoed in Leusden
 Biermuseum De Boom, een museum in Alkmaar